Theodard ist der Name von
 Theodard von Maastricht (um 618–670), Bischof von Maastricht und katholischer Heiliger
 Theodard von Narbonne (um 814–893), Erzbischof von Narbonne und katholischer Heiliger
 Theodard von Utrecht, Bischof von Utrecht (784–790)

Siehe auch:
 Diethard